

I runda

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

31. kolejka

32. kolejka

33. kolejka

34. kolejka

Linki zewnętrzne 
 wyniki spotkań na oficjalnej stronie Toyota-Handball-Bundesliga 

Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2011/2012